Yaguarón – rzeka stanowiąca granicę między Urugwajem a Brazylią
 Yaguarón – miasto i dystrykt w departamencie Paraguarí, w Paragwaju
 Cerro Yaguarón – kopiec na obrzeżach miasta Yaguarón